

Geografia 
 Messico
 San Miguel de Horcasitas – municipalità dello stato di Sonora

Persone 
 Juan Francisco de Güemes y Horcasitas – generale spagnolo, governatore di L'Avana, capitano generale di Cuba e viceré della Nuova Spagna
 Juan Molinar Horcasitas – politico e accademico messicano
 Juan Vicente de Güemes Padilla Horcasitas y Aguayo – generale spagnolo e viceré della Nuova Spagna